

Дани сећања 

1360-е пне.

fr:1368 av. J.-C.